Parastereopsis é um gênero de fungo pertencente à família Cantharellaceae.

Espécies 

Cantharellaceae